

Patronyme 
Désignant initialement une personne originaire d'un des nombreux  (une centaine de communes, hameaux et lieux-dits en Normandie) signifiant « le bosquet, le bois »,

 
 Bernard Lalonde (1940-2016), producteur, acteur et scénariste québécois ;
 Bobby Lalonde (1951-), joueur canadien professionnel de hockey sur glace ;
 Brice Lalonde (1946-), homme politique français ;
 Catherine Lalonde (1974-), poétesse et journaliste québécoise ;
 Cédric Lalonde-McNicoll (1988-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Daniel Lalonde (1963-), homme d'affaires canadien ;
 Donny Lalonde (1960-), boxeur canadien ; 
 Édouard Lalonde (1887-1970), joueur de hockey sur glace ;
 Richard de Lalonde (1735-1808), ornemaniste français ;
 Étienne Lalonde (1979-), écrivain québécois ;
 Fernand Lalonde (1932-), avocat et homme politique québécois ;
 Francine Lalonde (1940-2014), enseignante, syndicaliste et femme politique québécoise ;
 Geneviève Lalonde (1991-), athlète canadienne spécialiste des courses de demi-fond ;
 Gilbert Lalonde (1924-1993), entrepreneur et homme politique québécois ;
 Gisèle Lalonde (1933-2022), femme politique canadienne ;
 Jean Lalonde (1914-1991), chanteur québécois ;
 Jean-Marc Lalonde (1935-), homme politique canadien ;
 Larry LaLonde (1968-), guitariste canadien ;
 Louis-Marie Lalonde, né Louis-Paul Lalonde (1896-1978), moine et botaniste canadien ;
 Marc Lalonde (1929-), homme politique et avocat canadien ;
 Marguerite de Lalonde (1905-1997), né Marguerite Magné de Lalonde, conservatrice de musée française ;
 Marc Lalonde (19?-), frère de Michel, bassiste et chanteur canadien ;
 Marie-France Lalonde (née en 1971), femme politique canadienne ;
 Maurice Lalonde (1901-1956), avocat et homme politique canadien ;
 Michel Lalonde (1947-), frère de Marc, guitariste et chanteur canadien ;
 Michèle Lalonde (1937-2021), poétesse et dramaturge québécoise ;
 Patricia Lalonde (1952-), personnalité politique française;
 Pierre Lalonde (1941-2016), chanteur québécois ;
 Robert Lalonde (1947-), écrivain et comédien québécois ;
 Shawn Lalonde (1990-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Thomas Lalonde (1989-), acteur québécois ;
 Valérie Lalonde (1947-), actrice et réalisatrice française.

Origine 
Lalonde est un patronyme issu du toponyme et microtoponyme normand La Londe (plus d'une centaine en Normandie cf. la Londe) qui provient lui-même d'un ancien terme dialectal normand londe d'étymologie norroise lundr (accusatif pluriel lundi > londe) « bosquet, petit bois » cf. islandais lundur, scandinave continental lund. Cet ancien terme dialectal signifiait « bosquet, bois, espace boisé ». 
Le patronyme existe aussi sous la forme Delalonde.

Notes et références